Tazehabad () kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 36,28, long 47,04), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,59, long 46,59), 
 Tāzehābād (ort i Mazandaran), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 36,07, long 47,10), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,34, long 46,31), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,64, long 47,14), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,47, long 47,11), 
 Tāzehābād (ort i Kurdistan, lat 35,25, long 47,49), 

Robotskapade Iranförgreningar